Калманка — река в России, протекает в Усть-Калманском районе Алтайского края. Длина реки составляет 68 км, площадь водосборного бассейна 789 км².

Начинается к северо-востоку от села Новотроенка. Течёт в общем северном направлении через населённые пункты Новокалманка и Большевик. Устье реки находится в 84 км по правому берегу реки Чарыш на территории Усть-Калманки.

Притоки 
(от устья)
 Березовый (пр)
 Волчий Лог (пр)
 Солоновка (пр)
 29 км: Нижняя Калманка (пр)
 29 км: Ельцовка (лв)
 Землянуха (пр)
 Данилыч (лв)
 Харин (лв)
 Медвежий (пр)
 Смолинка (пр)
 Пихтовка (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от слияния рек Бия и Катунь до города Барнаул, без реки Алей, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Чарыша
Реки Усть-Калманского района